Athol (Idaho)
Athol (Kansas)
Athol (Massachusetts)

Desambiguações de topônimos